Buchanan är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. Det ingår i en rad geografiska namn.

Personer med efternamnet Buchanan
 Andrew Buchanan, flera personer
 Andrew Buchanan (kirurg) (1798–1882), skotsk kirurg
 Andrew Buchanan (köpman) (1690–1759), skotsk köpman
 Andrew Buchanan, 1:e baronet (1807–1882), brittisk diplomat
 Buck Buchanan (1940–1992), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Claudius Buchanan (1766–1815), skotsk präst
 Edgar Buchanan (1903–1979), amerikansk skådespelare
 Francis Buchanan-Hamilton (1762–1829), skotsk läkare och naturforskare verksam i Indien
 Franklin Buchanan (1800–1874), amerikansk marinofficer och sydstatsamiral 
 George Buchanan, flera personer
 George Buchanan (1506–1582), skotsk humanist, dikatre och historieskrivare
 George Buchanan (diplomat) (1854–1924), brittisk diplomat
 Glenn Buchanan (född 1962), amerikansk simmare
 Jack Buchanan (1891–1957), brittisk musikalartist
 James Buchanan (1791–1868), amerikansk president
 James Buchanan Duke (1856–1925), amerikansk industriman och mecenat
 James Buchanan Eads (1820–1887), amerikansk ingenjör
 James M. Buchanan (1919–2013), amerikansk nationalekonom, ekonomipristagare
 John P. Buchanan (1847–1930), amerikansk politiker, guvernör i Tennessee
 Kadeisha Buchanan (född 1995), kanadensisk fotbollsspelare
 Keisha Buchanan (född 1984), brittisk sångerska,musikeroch låtskrivare
 Lachlan Buchanan (född 1987), australisk skådespelare
 Pat Buchanan (född 1938), amerikansk konsrvativ politisk kommentator och skribent
 Robert Williams Buchanan (1841–1901) skotsk-engelsk diktare
 Sharon Buchanan (född 1963),australisk landhockeyspelare
 Tanner Buchanan (född 1998), amerikansk skådespelare
 Vern Buchanan (född 1951), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Florida

Skotska efternamn